Жозе́ Оска́р Берна́рди (; 20 июня 1954, Монти-Сиан, штат Минас-Жерайс), также известный как Оскар, — бразильский футболист, полузащитник. Выступал за клубы «Понте-Прета», «Нью-Йорк Космос», «Сан-Паулу» и «Ниссан Йокогама», также за сборную Бразилии, в составе которой провёл 67 матчей и забил 2 гола. Был участником трёх чемпионатов мира. После завершения карьеры игрока, работал тренером. Тренировал «Ниссан Йокогама», «Интернасьонал», «Гуарани» в 1994 году, «Киото Санга», «Крузейро» на протяжении 5 матчей в 1997 году, аравийские клубы «Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль». Также руководил спортивным учебным центром в Монти-Сиан, Минас-Жерайс и основал в Бразилии футбольный клуб Brasilis Futebol Clube в 2007 году.

Достижения

Командные 
  «Сан-Паулу»
 Чемпион Бразилии: 1986
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1980, 1981, 1985, 1987
  «Ниссан Моторс»
 Чемпион Японии: 1989, 1990

Международные 
  Сборная Бразилии
  Чемпионата мира: 1978
  Золотого Кубка чемпионов мира

Личные 
 Обладатель приза «Серебряный мяч» (по версии журнала «Плакар»): 1977

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на brasilnacopa
 Oscar Bernardi Soccer Management
 Статистика в Нью-Йорк Космос
 Статистика в сборной Бразилии
 Профиль тренера в Киото Санга

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Тренеры ФК «Интернасьонал Лимейра»
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Киото Санга»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Аль-Шабаб» Эр-Рияд